Red Lorry Yellow Lorry — британская рок-группа, образовавшаяся в 1981 году в Лидсе, Йоркшир, Англия, исполнявшая постпанк с элементами готического рока и имевшая значительный успех на независимой сцене середины 1980-х годов. Red Lorry Yellow Lorry, поначалу приписанные критиками к числу последователей Joy Division, постепенно, обогащая стиль новыми элементами (психоделия, индастриал, рэйв, спагетти-вестерн), выработали собственный, узнаваемый стиль и стали авторитетной силой в британском альтернативном роке и (согласно Allmusic) «одной из самый тонких и оригинальный британских групп готического рока».

История 
Red Lorry Yellow Lorry (словосочетание — английская «языколомка», аналог русской: «Карл у Клары…») образовались в 1981 году в Лидсе после того, как гитарист и автор Крис Рид (, до этого игравший в Radio Id) и вокалист Марк Суини (, экс-Knife Edge) пригласили в свой новый состав бас-гитариста Стива Смита () и барабанщика Мика Брауна (). Год спустя Суини ушёл, Рид взял на себя роль вокалиста, а вторым гитаристом в группе стал Мартин Фэйган (). Постепенно у группы оформился стиль: «холодный», тягучий постпанк, выстроенный на гитарном сладже и несложных, но внушительных и пугающих ритмических структурах. Пресса поспешила приписать Red Lorry Yellow Lorry к лагерю goth-рока, хотя сами музыканты говорили, что всегда вдохновлялись примером Killing Joke и Wire.
…Как и The Cult, Sisters of Mercy, The Mission, они были привержены чёрному цвету и зубодробительному гитарному звуку, но благодаря пролетарской прямолинейности и отсутствию в лирике причудливой образности сумели остаться замечательным антиподом всему «готскому». — Ада Уилсон, MyWire, 1999 год

В 1982 году менеджер группы Дэйв Холл принес кассету с демозаписями в Red Rhino Records, и глава лейбла, Тони Кей, поразившись высокому качеству материала, немедленно подписал с группой контракт и выпустил «Beating My Head» (непосредственно с демо-плёнки, без студийной обработки) дебютным синглом, который вошёл в инди-чарты NME.

Вскоре Смита заменил басист Пол Саверн (), а Фэйгана — Дэйв «Вулфи» Вулфенден (), который тут же стал активно сотрудничать с Ридом на авторском поприще. Большую поддержку группе в этот момент оказал Джон Пил: он дважды (в марте и ноябре 1983 года) приглашал квартет к себе в студию. Синглы «Take It All», «He’s Read» (оба — 1983 год) и «Monkeys on Juice» (#3 UK Indie Charts, 1984) подтвердили реноме «грузовиков» на британской независимой сцене. Indie-хитами стали — как дебютный альбом Talk About the Weather (1985, #3, UK Indie Charts), так и синглы: «Hollow Eyes», «Chance» и «Spinning Round» (два последних не входили в альбомы).

В 1986 RLYL сменили ритм-секцию (в состав вошли басист Леон Филлипс и барабанщик Крис Олдройд: Браун перешел в The Mission UK) и выпустили второй альбом Paint Your Wagon (#3, NME IC), в котором неожиданно для многих использовали мотивы и образность американского «дикого Запада». По уже отработанной традиции за альбомным треком «Walking on Your Hands» в инди-чарты был запущен неальбомный трек «Cut Down», после чего группа на некоторое время узаконила утвердившееся за нею в народе «уменьшительное» прозвище, The Lorries: под этим названием вышел сингл «Crawling Mantra».

В 1988 году RLYL подписали «мажорный» контракт с Beggars Banquet/RCA) и здесь выпустила альбомы Nothing Wrong (1988, с синглом «Only Dreaming (Wide Awake)») и Blow (1989), где попыталась ввести в свою музыку элементы rave-культуры. К этому времени на ударных уже играл Марк Чиллингтон (позже его заменил Джордж Шульц), а место бас-гитариста занял Гэри Вэйт. Расставшись с Beggars Banquet, свой пятый альбом Blasting Off (1991) группа выпустила на малом лейбле Sparkhead Records. В США он вышел лишь три года спустя на Relapse), но к этому времени группа, разочаровавшись в состоянии дел на музыкальной сцене, распалась.

В 2003 году Рид под вывеской Red Lorry Yellow Lorry выложил в Интернет четыре новых композиции для скачивания. В 2004—2005 году реформированная группа много гастролировала по Британии, но студийного материала не выпустила. Вышел лишь (записанный в Бельгии) Thunder in the Black Cave DVD (2005). В 2006 году он — уже как Chris Reed Unit — выпустил акустический альбом Minimal Animal.

 Дискография 

 Альбомы 
 Talk About the Weather (1985)
 Paint Your Wagon (1986)
 Smashed Hits (1987)
 Nothing Wrong (1988)
 Blow (1989)
 Blasting Off (1991)
 The Singles 1982—1987 (1994)
 Generation (1994, сборник)
 The Very Best Of (2000, сборник)
 Nothing Wrong/Blow (2001, перевыпуск)

 Синглы 
 Beating My Head 1982
 Take It All 1983
 He’s Read 1983
 This Today (EP 1983)
 Monkey’s On Juice 1983
 Hollow Eyes 1984
 Chance 1985
 Spinning Round 1985
 Walking On Your Hands 1986
 Cut Down 1986
 Paint Your Wagon 1986
 Crawling Mantra (EP, 1987, The Lorries'')
 Nothing Wrong 1988
 Open Up 1988
 Only Dreaming (Wide Awake) 1988
 Temptation 1989
 Talking Back 1991

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 Trouser Press

Рок-группы Великобритании
Группы постпанка из Великобритании
Группы готик-рока Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году